Olaszország
Cento, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Ferrara megyében
Cento Camerelle, víztározó Olaszországban, Bacoliban